Santa Lucia, Santa Lúcia of Santa Lucía kan verwijzen naar:
 Santa Lucia (Napolitaans lied), traditioneel Napolitaans lied met veel vertalingen
 Santa Lucia (Frank & Mirella) (1985), lied van Frank & Mirella
 Santa Lucia by night (1985), lied van de George Baker Selection
 Lucia van Syracuse, heilige (Santa Lucia in het Spaans en Italiaans)

Argentinië:
Santa Lucía (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
Santa Lucía (departement), een departement van de Argentijnse provincie San Juan

Brazilië:
Santa Lúcia (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse staat Paraná
Santa Lúcia (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse staat São Paulo

Honduras:
Santa Lucía (Francisco Morazán), een gemeente in het departement Francisco Morazán
Santa Lucía (Intibucá), een gemeente in het departement Intibucá

Italië:
Santa Lucia (Cava de' Tirreni)
Santa Lucia (Napels), woonwijk aan de baai van Napels
Santa Lucia (Prato), een stadsdeel van Prato
Santa Lucia (Uzzano)
Santa Lucia (Verona), een plaats bij Verona
Santa Lucia del Mela, een gemeente in de provincie Messina
Santa Lucia di Piave, een gemeente in de provincie Treviso
Santa Lucia di Serino, een gemeente in de provincie Avellino
Colle Santa Lucia, een gemeente in de Belluno
Motta Santa Lucia, een gemeente in de Catanzaro
Villa Santa Lucia, een gemeente in de provincie Frosinone
Villa Santa Lucia degli Abruzzi, een gemeente in de provincie L'Aquila

Spanje:
Santa Lucia (Spanje), stad in Spanje
Santa Lucía de Tirajana, een gemeente in de Spaanse provincie Las Palmas

Overige:
Santa Lucía (Colombia), een plaats in het Colombiaanse departement Atlántico
Santa Lucía (Cuba), een plaats in de Cubaanse provincie Holguín
Santa Lucia (Ilocos Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur
Santa Lucía (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Boaco
Santa Lucía (rivier), een rivier in Uruguay
Santa Lucía (Uruguay), een stad in het Uruguayaanse departement Canelones
Santa Lucía (Venezuela), een plaats in Miranda, Venezuela
Santa Lucía del Camino, een voorstad van Oaxaca in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca
Santa Lucia (Slovenië), oude benaming voor Most na Soči in Slovenië

Zie ook
Santa Lucia Range, een gebergte in de Verenigde Staten
Santa Luċija, een plaats en gemeente in Malta
Saint Lucia (Spaans: Santa Lucía), een eilandstaat in de Caraïben